Miejscowości
 Roby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Roby – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas
 Roby – wieś w Polsce, w powiecie gryfickim
 Pozostałe
 Roby –  przystanek kolejowy w Polsce, w powiecie gryfickim